VV DWZ, een voetbalclub uit Veendam
 de voormalige naam van dienstengroep Encare